«Таємниця країни суниць» — казка Радія Полонського, вперше видана в 1964 році.

 «Таємниця країни суниць» — анімаційний фільм 1973 року студії Київнаукфільм, режисери — Алла Грачова і Константин Чикін.